Biathlonowy sprint mężczyzn na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014 odbył się 8 lutego na kompleksie narciarsko-biathlonowym „Łaura” w Krasnaja Polana.

Mistrzem olimpijskim został Norweg Ole Einar Bjørndalen. Drugie miejsce zajął Austriak Dominik Landertinger, a na trzecim stopniu podium uplasował się Jaroslav Soukup reprezentujący Czechy.

Terminarz

Tło

Wyniki

Przypisy

Bibliografia 
 
 

Biathlon na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich 2014